Castel del Monte steht für:

 Castel del Monte, Bauwerk von Friedrich II. in Italien
 Castel del Monte (Abruzzen), Gemeinde in Italien 

Weine:
 Castel del Monte (DOC-Wein), italienische Weine
 Castel del Monte Bombino Nero, italienischer DOCG-Roséwein
 Castel del Monte Nero di Troia Riserva, italienischer DOCG-Rotwein
 Castel del Monte Rosso Riserva, italienischer DOCG-Rotwein

Siehe auch
Castelmonte
Montecastello